Realengo puede hacer referencia a:

Acepción principal 
 Realengo, calificación jurisdiccional propia del Antiguo Régimen en España, y que hace referencia a los lugares dependientes directamente del rey, es decir, cuyo señor jurisdiccional es el mismo rey.
 Bienes de realengo, distinción jurídica de procedencia medieval, cuando la Corona se reservaba tierras y derechos.

Otros casos relativos a epónimos 
 Realengo (Río de Janeiro), barrio de clase media de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil.
 Masacre de Realengo de 2011, tiroteo con muertos en la Escola Municipal Tasso da Silveira de Realengo (Río de Janeiro).
 Realengo de Aralar
 El Realengo, localidad en Alicante
 El Realengo, localidad en Játiva